Кастельно́-де-Гратка́мб, Кастельно-де-Ґраткамб () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 110 км на схід від Бордо, 33 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 531,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Кастельно-де-Граткамб на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кастельно-де-Граткамб на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна